Граф Владислав Тарновский (; , имение Врублевице близ села Рыхтичи, ныне Дрогобычский район Львовский области — , на пароходе, плывшем из Японии в Сан-Франциско) — польский пианист, композитор, поэт и переводчик. Двоюродный брат литературоведа Станислава Тарновского.

Жизнеописание 

Владислав родился в семье Валерьяна Спицимира и Эрнестины Тарновских. Имел брата Станислава и сестру Марию. Воспитывался под присмотром гувернёра, в 1840 году остался без матери. Был очень способен к музыке. Местный органист научил мальчика читать ноты, и тот упражнялся дома на фортепиано. По семейным преданиям, Владислава ещё маленьким ребёнком показали Шопену, но документально это не подтверждено. В свои четырнадцать лет Владислав Тарновский уже сочинял музыку, писал стихи. Тяга к искусству усилилась от того, что Тарновские дружили с семьей Гротгеров, а сам Владислав был приятелем Артура Гротгера. С 1845 или 1846 учился в Лембергском иезуитском конвикте (школе-интернате) при костёле святого Николая, а потом — в Краковской гимназии. Поступил на юридический и философский факультеты Ягеллонского университета, который окончил в 1857 году, впоследствии, вопреки отцовской воле, учился в Парижской консерватории, у Даниэля Обера. Там дружил с музыкантом и музыковедом Альбертом Совинским и с историком и этнографом Франциском Духинским. В 1861 отец умер, и в день похорон сгорело поместье в Вороблевичах. Владислав как старший сын унаследовал хозяйствование имением и понемногу восстанавливал утраченное. Собирал произведения искусства и открыл музей в своей усадьбе. Построил в селе школу, нанял учителя и покупал для учащихся книги и тетради. По свидетельствам вороблевичских старожилов, его племянник, сын брата Станислава, на свои средства восстановил в селе церковь, сооружённую его предками в XVIII веке и разрушенную во время Первой мировой войны, а после установления советской власти был сослан в Сибирь в 1939 или 1940 году. Владислав Тарновский на некоторое время прервал обучение, чтобы принять участие в Польском восстании 1863 года. Работал во лембергской организации, которая помогала повстанцам, был секретным связным между Галицией и Национальным правительством в Варшаве. Также воевал в составе зуавов-смертников. Там же и написал военную песню «Jak to na wojence ładnie, я ułan z konia spadnie», доныне популярную, хотя и переработанную.

После подавления восстания Владислав Тарновский продолжил обучение музыке в Лейпцигской консерватории у Игнаца Мошелеса (фортепиано) и Э. Ф. Э. Рихтера (композиция), в 1863—1865 гг. анонимно опубликовал в Лейпциге три выпуска поэтических сочинений под общим названием «Стихи студента» (). Наконец отправился в Рим совершенствовать своё мастерство под руководством Ференца Листа. Тот ценил своего ученика, сравнивал его с Антоном Рубинштейном и Гансом фон Бюловом и сам исполнял произведения Тарновского.

Тарновский концертировал во Вроцлаве (в 1860 и 1875 исполнял также свои произведения), Вене и Риме, Венеции и Флоренции (1872), Париже (1873) и Лемберге (1875), гастролировал по Греции, Сирии и Египте. Некоторое время жил в Индии и Японии, заинтересовавшись восточными культурами. В то же время публиковал в польской прессе стихи под псевдонимом «Эрнест Булава» (). Отдельными изданиями вышли в мир, в частности, его напечатанные в Лемберг мистерия по библейским мотивам «Исаак» (1871) и две драмы — «Карлински» (, 1874) и «Иоанна Грэй» (, 1874).

Свободно владея английским, немецким, французским и итальянским языками, он перевёл на польский ряд произведений Уильяма Шекспира, Перси Биши Шелли, Вашингтона Ирвинга, Генриха Гейне, Максимилиана Берна, Пьера Корнеля. В активе также драматическая мистерия «Майя» Анджело де Губернатиса, с которым Тарновского сблизило увлечение Востоком, и польский перевод профессионального исследования Франца Бренделя «Очерк истории музыки».

Тарновский был также меценатом (поддерживал, в частности, Анджея Грабовского).

Среди композиций Тарновского — опера «Ахмед, или Пилигрим любви» (, 1875, на собственное либретто по мотивам «Альгамбры» Вашингтона Ирвинга), струнный квартет ре мажор, Фантазия для скрипки и фортепиано, фортепианные и вокальные сочинения.

Владислав Тарновский умер от инфаркта, путешествуя из Японии в США на корабле «Пацифик» (). Смерть наступила уже на подходе к Сан-Франциско. Похоронен в Вороблевичах.

Музыкальные композиции

Камерные 

 Quatour Ré-majeur pour Deur Violons, Viola et Violoncelle (Струнный квартет ре мажор) (1874?)
 Fantasia quasi una sonata (для скрипки и фортепиано)
 Souvenir d’un ange (для скрипки и фортепиано) (Вена, около 1876, издательство Кратохвилла/Kratochwill)

 Фортепианные 

 3 Mazurkas (Вена, около 1870, издательство A. Безендорфера/A. Bösendorfer)
 2 пьесы:
 Chant sans paroles Valse-poeme (обе — Лейпциг, около 1870, издательство Х. Э. Канта/Ch. Е. Kahnt)
 Impromptu «L’adieu de l’artiste» (Вена, около 1870, издательство Гутманна/J. Gutmann)
 Souvenir de la Canée (концертная фантазия для фортепиано)
 Sonata à son ami Zawadzki (Вена, около 1875, издательство Кратохвилла)
 Grande polonaise quasi rapsodie symphonique (Вена, около 1875, издательство Гутманна)
 Extases au Bosphor, fantasie rapsodie sur les melodies orientales op. 10 (Лейпциг, около 1875, издательство Р. Форберга/ R. Forberg)
 Полонез для Теофила Ленартовича (1872)
 Траурный марш из симфонического произведения, посвященный памяти Августа Беловского (1876)
 Обработка этюда оп. 25, № 7 Фредерика Шопена для виолончели и фортепиано (Лейпциг, 1874, издательство B&H)
 Аве Мария (в: "Album Muzeum Narodowego w Rapperswyllu", 1876, стр. 577-578.)

 Andantino pensieroso 
 (в: "Echo Muzyczne", 17 XII 1878)

Ноктюрны и романсы 

 Nocturne dédié à sa soeur Marie (Вена, издание не датировано)
 Nuit sombre
 Nuit claire

Песни 

 Соло:
 Marsz ułański — или Pieśń żołnierza и Marsz żołnierzy Langiewicza, который начинается словами: «A kto chce rozkoszy użyć»; сегодня более известен со слов «Jak to na wojence ładnie» (первые публикации: Kieszonkowy słowniczek polski z melodiami, Познань, 1889, издательство Лайтгебера/J. Leitgeber и Piosenka wojenna, Лемберг, 1908, издательство Б. Полонецкого/B. Połoniecki, соответственно)
 С фортепианным аккомпанементом:
 Cypryssen 5 characterische Gesänge (Вена, 1870, издательство A. Безендорфера), пятая песня: Ich sank verweint in sanften Schlummer 
 Neig, o Schöne Knospe (Вена, около 1870, издательство Гутманна)
 Kennst du die Rosen (Вена, около 1870, издательство Гутманна)
 Du buch mit Siegen Siegeln и Ob. Du Nun ruhst… (Вена, около 1870, издательство Кратохвилла)
 Still klingt das Glöcklein durch Felder (Вена, около 1875, издательство Гутманна)

 Klänge Und Schmerzen (Лейпциг, около 1870, издательство Х. Э. Канта)
 Nächtliche Regung (Лейпциг, близько 1870, издательство Х. Э. Канта)
 Mein Kahn
 Strofa dello Strozzi e la risposttadi Michalangelo (издательство Цариша/Carisch)

Сценические произведения 

 Achmed oder Pilger Liebe (на собственное либретто. Опубликована партия фортепиано, Лейпциг, около 1875, издательство Г. Форберга)
 Karlińscy (музыка к собственному драматическому произведению, Лемберг, 1874, издательство Губриновича и Шмидта)
 Joanna Grey (музыка к собственному драматическому произведению, Вена, 1875, издательство Кратохвилла)

Литературные произведения

Поэтические сборники 

 Poezye studenta (тома 1-4, с 1863-65 гг):
 Poezye Studenta — том 1. (Лейпциг, 1863, издательство Ф. А. Брокгауза/F.A. Brockhaus)
 Poezye Studenta — том 3. (Лейпциг, 1865, издательство Ф. А. Брокгауза)
 Poezye Studenta — том 4. (Лейпциг, 1865, издательство Ф. А. Брокгауза)
 Krople czary (Лейпциг 1865, видавництво Павла Роде/Paweł Rhode)
 Sonety tatrzańskie (1865)
 Szkice helweckie i Talia (Лейпциг, 1868, издательство Павла Роде)
 Piołuny (Дрезден, 1869, типография Ю. И. Крашевского)
 Nowe Poezye (1872, издательство Зайферта и Чайковского/Seyfert i Czajkowski)
 Kochankowie ojczyzny (поэма, 1872)
 Obrazy z kraju (1877)

Стихи 

 Na śmierć Żołnierza Polskiego Marcina T. (приблизительно 1862, книжное издание 1865)
 Do Władysława Zwierkowskiego i Filipa Kahanego (после 1863)
 Bądźmy gotowi (1865)
 Na śmierć Juliusza T. (1865)
 Do S… T… (опубликовано 1865)
 Krzyk sarmatki (1867)
 Modlitwa niemego
 Na dymissyę Belkredego (1867)
 Prywata a doktrynerka (1868)
 Kolibry (1868)
 Pamięci Sierakowskiego (1868)
 Pamięci Jurgensa (1868)
 Pamięci Mieczysława Romanowskiego (1868 или ранее)
 Pamięci Traugutta (1868 или ранее)
 Modlitwa niemego (1868)
 Kwestya szkółek (1868)
 Z płomieni (1869)
 Tryumfator (программа к симфонии) (1869)
 Pamięci J. K. Turskiego (1870)
 Praxytel i Fryne (1871)
 Neapol (1875)
 Pomnik Bielowskiego (1876))
 Naśladowanie z arabskiego (1876)
 Tęcze wspomnień (1876)
 Odwiedziny u Kanarisa (1876)
 Wspomnienie Skinderowi Paszy (1876)
 Nad brzegami Barada (1877)
 Tęsknota ducha (1878)

Песни 

 Podzwonne (1857)
 Jak to na wojence ładnie
 Na bagnety (1863)
 Pieśń druga z Lutni (1863)
 Piołunowy hymn (1865)
 Oda na cześć Żuawów nieśmiertelnych (1865)
 Hymn wiosenny (1866)
 Córeczka grabarza (1869)
 Madonno moja (1875)

Драмы 

 Izaak. (Лемберг, 1871)
 В серии Ernesta Buławy Utwory Dramatyczne:
 Toм I — Karlinscy. Лемберг, издательство Губриновича и Шмидта, 1874
 Toм II — Joanna Grey. Лемберг, издательство Губриновича и Шмидта, 1874 (с этим драматическим произведением связана увертюра Владислава Тарновского, но её приобщили позже)
 Toм III — Ostatnie sądy kapturowe и Finita la comedia (упомянуты в томе II; опубликованы, вероятно, также в издательстве Губриновича и Шмидта),
 Achmed, pielgrzym miłości (либретто на немецком языке Achmed oder die Pilger der Liebe)

Проза 

 Talia (1868)
 Przechadzki po Europie (1871)

Переводы 

 Джеймс Макферсон. Pieśni Osjana, а также по мотивам: Z dziejów «Ossjana» w Polsce  (посмертное издание), издательство Михала Арцта/M. Arct, Варшава, 1927
 Уильям Шекспир. Hamlet  (последние издания: Hamlet, królewicz duński — под редакцией Гжегожа Синка/Grzegorz Sinko), Zakład Narodowy im Ossolińskich, Warszawa, 1953; Hamlet — под редакцией С. Гельштинского/St. Helsztyński), Zakład Narodowy im Ossolińskich, Wrocław, Kraków, 1971)
 Франц Брендель. Zarys historii muzyki/Grundzüge der Geschichte der Musik (5 томів, Лейпциг, 1866)
 Франц Брендель. Liszt jako symfonik, skreślił dr. Brendel, z dodaniem artykułu krytyczno-muzykalnego Ludwika Leona Gozlana spolszczył W. T.  (Лемберг, 1870)
 Людвиг Фоглар. Męczennicy fantazji. Рассказы, в журнале Świt, 1872, № 6-14
 Cyd, по испанскому романсеро, с перевода Гердера. Cyd pod Ferdynandem Wielkim, часть 1, Świt, 1872, № 17-26.
 Анджело де Губернатис. Maja, mysteryum dramatyczne, z szeregu dramatów indyjskich wyjęte   Ruch Literacki, 2, 1875; а также Лемберг, 1876, издательство Губриновича и Шмидта),
 Гектор Берлиоз. Nowela przeszłości. 1555. Pierwsza opera . Ruch Literacki, 2, 1876 (первое произведение из цикла Les Soirées de l’orchestre, том из первой половины 1876 года, с. 81-84)
 Гектор Берлиоз. Grand traité d’instrumentation et d’orchestration modernes под переводным названием — O instrumentacji
 Эжен Эменис (). Bohaterowie Grecji  Ruch Literacki, в томе второй половины 1876 года, с. 57-58, 72-73, 90-91, 105—108, 119—120, 135—136, 153—154, 169—170, 184—185, 200—201, 216—217, 233, 246—247, 264—266, 280—281, 295—296)
 Генрих Гейне. Sobowtór,  (1866)
 Джордж Гордон Байрон. Piosnka portugalska  (1869)
 Перси Биши Шелли. Hymn do nocy,  (1869)
 Максимилиан Берн. Pięć tekstów do muzyki :
 I. Dwie dusze (1872),
 II. Trzech muzykantów (1872),
 III. Kwiat tajemniczy (1872),
 IV. Młodzian Jeziora(1869, вид. 1872),
 V. Zwiędły liść (1872),

Стихи и тексты музыкальных произведений Владислава Тарновского, его статьи, рецензии на литературные и музыкальные произведения публиковались в различных изданиях, таких как Ruch literacki, Tygodnik ilustrowany, Gazeta Narodowa, Dziennik Literacki, Dziennik Poznański, Gazeta Polska (Чикаго), Mrówka, Świt, Tydzień Polityczny, Naukowy, Literacki i Artystyczny (выходил в Дрездене под редакцией Ю. И. Крашевского) и Kłosy.

Библиография 

 Encyklopedia muzyczna, PWM 2009
 Encyklopedia muzyki PWN 2001
 Encyklopedia literatury PWN 2007
 Wielka Encyklopedia Polski, tom 2, Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, 2004
 Sir George Grove (red. Stanley Sadie) «The New Grove Dictionary of Music and Musicians» (II wydanie), Tom 25 (Taiwan to Twelwe Apostles), 2001, с. 103—104
 С частью наследия можно ознакомиться в электронной библиотеке Варшавского университета
 Генеалогия Тарновских 
 Ewa Róża Janion «Legends of Suli in Poland: some remarks on Władysław Tarnowski», с. 46-49 в докторской диссертации: Ewa Róża Janion «Imaging Suli : Interactions between Philhellenic Ideas and Greek Identity Discourse», Peter Lang GmbH, Франкфурт, 2015.
 «Pieśni niemieckie Władysława Tarnowskiego», M.T., 2017
 «Utwory instrumentalne Władysława Tarnowskiego», M.T., 2018.
 Władysław Tarnowski «Artysta i cierpienie», Część I, M.T., 2020.

Примечания

Ссылки 

 Ноты в фондах Австрийской национальной библиотеки в Вене
 «Kochankowie Ojczyzny», поэма помещена в: «Album Muzeum Narodowego w Raperswilu w stulecie 1772 r.», 1872, страницы оригинала 232—278 (отсканированные страницы 256—302 доступны благодаря электронной библиотеке Нижней Силезии / Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa)
 Портрет Владислава Тарновского работы Мауриция Готтлиба (1877) находится в Силезском музей в Катовицах — Репродукция в онлайн-галерее польской живописи
 Jak to na wojence ładnie Версия в исполнении артистов кабаре Loch Camelot на сайте Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki
 Струнный квартет до-мажор в фондах IMSLP/Petrucci Music Library.
 Agaton Giller. O Władysławie Tarnowskim. «Ruch Literacki». 1, 1878., с. 331—332;348-349; 362—363; 380—381; 395—396

Пианисты Польши
Композиторы Польши XIX века
Академические музыканты Польши
Поэты Польши
Польские поэты
Переводчики поэзии на польский язык
Владислав